Leszczany peut désigner :

Toponymie 
en Pologne :
dans la voïvodie de Lublin
 Leszczany, village 

dans la voïvodie de Podlachie
 Leszczany, village de la gmina de Krynki
 Leszczany, village de la gmina de Suchowola